Синиша Стеванович Николаевич (; 11 декабря 1914, Пирот — 12 июля 1943, Шековичи) — югославский партизан, участник Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.

Биография 
Родился 11 декабря 1914 года в Пироте. Его отец, Стеван, был преподавателем немецкого и латинского языка. Синиша учился в разных школах и гимназиях Сербии, после получения среднего образования был принят в Военную академию, которую окончил в 1936 году. В 1941 году вступил в войну против немцев как интендантский лейтенант 3-го Белградского артиллерийского дивизиона.

После разгрома Югославии Николаевич избежал плена, но был насильно включён в состав Сербской государственной стражи, которая подчинялась коллаборационистскому правительству Милана Недича. Летом 1941 года в Шабаце Синиша сбежал из стражи, присоединившись к партизанам, и добрался до дома сестры в селе Жарково. При поддержке инженера Василия «Цилета» Ивановича, секретаря Жарковского райкома КПЮ, вступил в Посавский партизанский отряд.

Синиша занял должность командира роты 2-го батальона в отряде, в начале ноября 1941 года был принят в Коммунистическую партию Югославии. После Первого антипартизанского наступления и отступления партизан в Санджак он вступил в 1-ю пролетарскую ударную бригаду, где возглавил 3-ю роту в 6-м белградском батальоне.

Синиша участвовал во многочисленных боях в составе бригады. В августе 1942 года батальон получил личную благодарность от Верховного штаба НОАЮ после захвата Дувно, а Синиша был назначен командиром батальона. Позднее он участвовал и в битве за Теслич с 1 по 2 января 1943. В апреле 1943 года был назначен заместителем командира 6-й краинской ударной дивизии, в составе которой отражал Пятое антипартизанское наступление. В мае 1943 года получил звание подполковника после официального утверждения воинских званий в НОАЮ.

В июле 1943 Николаевич был назначен начальником штаба 17-й восточнобоснийской дивизии и получил задание: помочь 6-й восточнобоснийской бригаде переправить из Щековичей в Маевицу раненых. По пути бригаду атаковала 369-я хорватская пехотная дивизия с направления Тузла-Зворник. Синиша погиб после взрыва гранаты.

Указом Президиума Народной Скупщины Федеративной Народной Республики Югославии от 20 декабря 1951 года Синиша Николаевич был награждён посмертно званием Народного героя Югославии.

Литература 
 Народни хероји Југославије. „Младост“, Београд 1975. година.

Коммунисты Сербии
Югославские партизаны
Коммунисты Югославии
Погибшие в боях Народно-освободительной войны Югославии
Военачальники Югославии